

Сепич — річка в Удмуртії, права притока Іжа
 Сепич — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Сепич — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Сепич — село, Зав'яловський район, Удмуртія

Див. також 
 Верхній Сепич